Zauce puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix alba; o
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.